Антони Ру (; род. , Верден,Франция) — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду .

Карьера

Достижения 

 2005
 1-й  на Tour de Lorraine (U-19) - ГК
 2007
 2-й GP des Vins du Brulhois
 2-й на Liège–Bastogne–Liège (U-23)
 3-й на Чемпионате Франции в ITT (U-23)
 3-й на  Tour de Moselle - ГК
 2008
 2-й на  Гран При Португалии - ГК
 4-й на  Tour du Poitou-Charentes et de la Vienne - ГК
 5-й на  La Tropicale Amissa Bongo - ГК
 10-й на  Trophée des Grimpeurs 
 2009
 1-й на этапе 17 Вуэльта Испании
 1-й на этапе 4 Circuit de la Sarthe
 2-й на Boucles de l'Aulne
 3-й на Чемпионате Франции в групповой гонке
 4-й на GP Ouest-France
 7-й на Кольцо Лотарингии - ГК
 10-й на Туре Габона - ГК
 2010
 1-й на этапе 5 Кольцо Лотарингии
 1-й на этапе 1 Tour du Poitou-Charentes
 2-й Дуо Норман вместе с  Жереми Руа
 4-й на Circuit de la Sarthe - ГК
 4-й на Париж — Камамбер
 2011
 1-й  на Circuit de la Sarthe
 1-й  в МК
 1-й на этапе 4
 1-й  на Circuit de Lorraine
 1-й  в ОК
 1-й на Tour de la Somme
 2-й на Чемпионате Франции в групповой гонке
 2-й Дуо Норман вместе с  Жереми Руа
 8-й на Туре Лимузена - ГК 
 2012
  Приз самому агрессивному гонщику на этапе 2 Тур де Франс
 2013
 Вуэльта Бургоса
 1-й  в ОК
 1-й на этапе 4
 3-й на  Этуаль де Бессеж - ГК 
 1-й на этапе 6 (ITT)
 4-й на  Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise
 6-й на  Trofeo Laigueglia
 2014
 2-й на Чемпионате Франции в ITT
 4-й на Circuit de la Sarthe - ГК
 5-й на Париж — Камамбер
 2015
 1-й на этапе 2а Circuit de la Sarthe
 6-й на GP Ouest–France
 7-й на Гран-при Соммы
 2016
 2-й на Чемпионате Франции в ITT
 3-й на Гран-при Квебека
 5-й на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту в ITT
 6-й на Tour du Poitou-Charentes - ГК
 9-й на Гран-при Монреаля
 10-й на Туре Прованса - ГК
 2017
 3-й на Чемпионате Франции в ITT
 7-й на Классика Сан-Себастьяна

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 
 

Велогонщики Франции